Raggi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Raggi (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Angelica Raggi (* 1998), italienische Tennisspielerin
 Antonio Raggi (1624–1686), italienischer Bildhauer
 Emanuel Raggi (* 1982), deutsch-italienischer Schauspieler und Regisseur
 Lorenzo Raggi (1615–1687), italienischer Kardinal
 Olindo Raggi (1896–1926), italienischer Motorradrennfahrer
 Ottaviano Raggi (1592–1643), italienischer Kardinal und Bischof
 Virginia Raggi (* 1978), italienische Politikerin
 Zenza Raggi (* 1970), marokkanisch-deutscher Pornodarsteller und Regisseur